Morton Downey (cantante)
 Morton Downey (attore)